

Patronymes 
 Jacques Philippe Martin Cels (1740 - 1806) : botaniste français spécialisé en horticulture
 Cornelis Cels (1778 - 1859) : peintre belge
 Jules Cels (1865 - 1938) : ministre, premier édile d'Agen, conseiller général et député sous la Troisième République
 Albert Cels (1883- ?) : peintre belge. 

Homonymie de patronyme